Schwörhaus steht für
 Schwörhaus (Schwäbisch Gmünd)
 Schwörhaus (Ulm)